Franciaország
Rahon, település Doubs megyében
Rahon, település Jura megyében